Золотая капитель — российский ежегодный фестиваль-конкурс архитектуры и дизайна, основанный в 1996 году. Проводится в Новосибирске.

История 
Смотр-конкурс был учреждён межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» для популяризации и развития архитектуры сибирских регионов. С 1996 по 2000 год соучредителями конкурса были: СО Российской академии архитектуры и строительных наук, Новосибирский союз архитекторов, Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия, Ассоциация строителей и инвесторов Новосибирска и Новосибирской области, Главное управление градостроительства и архитектуры Бийска, СибЗНИИЭП, Комитет архитектуры и градостроительства Новосибирска, НРОО Союза дизайнеров России, компания «Атта», Комитет строительства и архитектуры Новосибирской области.

Общие сведения 
Конкурс проводится ежегодно в Новосибирске, в нём принимают участие архитекторы из Новосибирска, Москвы, Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга и др. Задачи мероприятия — установление связей между региональными проектировщиками, поощрение архитекторов за лучшие работы и т. д.

Жюри 
 Жюри дипломантов и лауреатов конкурсного рейтинга «Золотая капитель» предыдущих лет
 Жюри профессиональной прессы
 Жюри девелоперов
 Жюри VOX POPULI

Номинации 

 HumanSPACE
 Urban planning
 Академия
 Арт-объект
 Арт-объект в городской среде
 Арт-культ
 Арт-техно
 Градостроительные комплексы
 Градостроительство
 Дизайн архитектурной среды
 Дизайн городской среды
 Дипломный проект
 Жилые малоэтажные дома
 Жилые многоэтажные здания
 Здания общественного назначения
 Здания специального и многофункционального назначения
 Здания специального назначения
 Идея для музея

 Инновационное экспериментальное проектирование малоэтажных жилых домов
 Интерьеры жилые
 Интерьеры общественные
 Культовые здания
 Курсовой проект
 Ландшафтный дизайн
 Многофункциональные здания и комплексы
 Научная деятельность
 Общественно-профессиональная деятельность
 Открытые общественные пространства
 Педагогическая деятельность
 Портфолио
 Постройка
 Проект
 Промышленные здания и сооружения
 Публицистическая деятельность
 Реставрация и реконструкция зданий и сооружений
 Спортивные здания и сооружения

Победители конкурса

Ссылки 
 
 Конкурс архитектуры «Золотая капитель» открывается в Новосибирске. Телеканал «Россия – Культура».
 «Золотая капитель» в Новосибирске. Советская Сибирь.

Фестивали Новосибирска
Архитектурные фестивали России
Архитектура Новосибирска